Браљина може бити:

 Браљина (Ћићевац), насељено место у општини Ћићевац
 Браљина (Ражањ), насељено место у општини Ражањ